Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Il doppio del torneo di tennis Bahamas Women's Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Katalin Marosi.

Il doppio del torneo di tennis Bahamas Women's Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Katalin Marosi che hanno battuto in finale Eva Birnerová e Anne Keothavong 6–1, 3–6, [10–6].

Teste di serie 

 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (semifinali)
 Rika Fujiwara /  Klaudia Jans-Ignacik (primo turno)

 Kristina Barrois /  Jasmin Wöhr (primo turno) 
 Jill Craybas /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Bahamas Women's Open 2012